O Regimento de Intendência - em sueco Trängregementet - também designado pela sigla TrängR, é uma unidade das Forças Armadas da Suécia estacionada na cidade de Skövde.

Este regimento está vocacionado para apoiar as Forças Armadas da Suécia nas funções logísticas de suprimento de alimentos, água, munições, combustíveis, assim como de serviços técnicos, comunicações, e acesso à assistência médica.

O pessoal da unidade é constituído por 258 oficiais profissionais, 286 sargentos e praças permanentes, 272 sargentos e praças temporários, 25 funcionários civis e 189 oficiais da reserva.

Ligações externas
Försvarsmakten -  Trängregementet
Facebook - Trängregementet

Ver também
Forças Armadas da Suécia

Forças armadas da Suécia
Unidades militares da Suécia